Het Monte Carlo Open van 2000 werd gespeeld van 17 tot en met 23 april in het Monegaskse Monte Carlo. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

In de enkelspelfinale versloeg de Fransman Cédric Pioline de Slowaak Dominik Hrbatý. In de dubbelspelfinale was het Zuid-Afrikaans/Russische duo Wayne Ferreira en Jevgeni Kafelnikov te sterk voor het Nederlands/Australische koppel Paul Haarhuis/Sandon Stolle.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo